Dorfkirche Falkenhain ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Falkenhain (Drahnsdorf) in Falkenhain, Gemeinde Drahnsdorf, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dorfkirche Falkenhain (Lossatal) in Falkenhain, Gemeinde Lossatal, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Dorfkirche Falkenhain (Meuselwitz) in Falkenhain, Stadt Meuselwitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen